Појам Жиче се може односити на:

 Жиче (Домжале), насељено место у општини Домжале, Република Словенија;
 Жиче (Словенске Коњице), насељено место у општини Словенске Коњице, Република Словенија;